Nieling ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Nieling, deutscher Turner
 Melle Nieling (* 1995), niederländischer bildender Künstler